Thomas Fermor kan syfta på:

* Thomas Fermor, 1:e earl av Pomfret (1698–1753), brittisk peer
 Thomas Fermor, 4:e earl av Pomfret (1770–1833), brittisk peer